Храм Конкордії ()
 Храм Конкордії (Агрідженто)
 Храм Конкордії (Рим)